Chase De Leo (né le  à La Mirada, dans l'état de la Californie aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace.

Carrière en club 
En 2011, il commence sa carrière avec les Winterhawks de Portland dans la Ligue de hockey de l'Ouest. Il est choisi au cours du repêchage d'entrée 2014 dans la Ligue nationale de hockey par les Jets de Winnipeg en , en . Il passe professionnel avec les Moose du Manitoba dans la Ligue américaine de hockey en 2015.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
|2015-2016 || Winterhawks de Portland || LHOu ||69 ||14 ||16 ||30 ||25 ||22 ||0 ||1 ||1 ||2 
|-
|2016-2017 || Winterhawks de Portland || LHOu ||71 ||18 ||38 ||56 ||24 ||21 ||5 ||12 ||17 ||15
|-
|2015-2016 || Winterhawks de Portland || LHOu ||72 ||39 ||42 ||81 ||36 ||21 ||10 ||9 ||19 ||6 
|-
|2016-2017 || Winterhawks de Portland || LHOu ||67 ||39 ||45 ||84 ||30 ||17 ||7 ||12 ||19 ||10
|-
|2017-2018 || Moose du Manitoba || LAH ||73 ||19 ||21 ||40 ||34 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2018-2019 || Jets de Winnipeg || LNH ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2016-2017 || Moose du Manitoba || LAH ||69 ||14 ||18 ||32 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2017-2018 || Moose du Manitoba || LAH ||69 ||12 ||23 ||35 ||31 ||9 ||2 ||6 ||8 ||0
|-
|2018-2019 || Gulls de San Diego || LAH ||66 ||20 ||35 ||55 ||12 ||16 ||5 ||0 ||5 ||2 
|-
|2018-2019 || Ducks d'Anaheim || LNH ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2019-2020 || Ducks d'Anaheim || LNH || 1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2019-2020 || Gulls de San Diego || LAH ||51 ||10 ||15 ||25 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021 || Ducks d'Anaheim || LNH || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || Gulls de San Diego || LAH || 37 || 15 || 20 || 35 || 18 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2021-2022 || Devils du New Jersey || LNH || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2021-2022 || Comets d'Utica || LAH || 55 || 21 || 35 || 56 || 18 ||5 ||1 ||2 ||3 ||2

| 7 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -

Trophées et distinctions
 Il remporte la Coupe Ed Chynoweth de la LHO avec les Winterhawks de Portland en 2012-2013.

Transactions en carrière 
 Le 30 juin 2018, il est échangé aux Ducks d'Anaheim par les Jets de Winnipeg en retour de Nicolas Kerdiles.

Références 

Naissance en octobre 1995
Joueur américain de hockey sur glace
Choix de repêchage des Jets de Winnipeg
Joueur des Winterhawks de Portland
Joueur du Moose du Manitoba (LAH)
Joueur des Jets de Winnipeg
Joueur des Gulls de San Diego (LAH)
Joueur des Ducks d'Anaheim
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Comets d'Utica
Naissance à La Mirada